Luis Ayala ist der Name folgender Personen:

*Luis Ayala (Tennisspieler) (* 1932), chilenischer Tennisspieler
Luis Ayala (Politiker), chilenischer Politiker 
Luis Ayala (Baseballspieler) (* 1978), mexikanischer Baseballspieler